Juventude (Fogo), een Kaapverdische voetbalclub uit São Filipe, 
Juventude (Sal), een Kaapverdische voetbalclub uit Sal, of
EC Juventude, een Braziliaanse voetbalclub uit Caxias do Sul.